Джо́н А́дельберт Ке́лли или Джо́нни Ке́лли «Ста́рший» (; , Медфорд, Массачусетс, США – , , Массачусетс, США) – американский бегун на длинные дистанции, дважды представлявший свою родную страну на Летних Олимпийских играх: в 1936 и 1948 годах.

Личная жизнь

Хартбрейк Хилл

Смерть 
Он похоронен на кладбище Куивет Нек () в , штат Массачусетс.

См. также 
 Список победителей Бостонского марафона

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Арлингтонской средней школы (Массачусетс)
Бегуны на длинные дистанции США